Анна Гольштейн-Готторпская (1575—1610) — немецкая принцесса.
 Анна Гольштейн-Готторпская (1709—1758) — немецкая принцесса.